Испанская хоккейная суперлига — высшая испанская хоккейная лига. Хотя первый хоккейный матч в котором участвовала испанская команда состоялся в декабре 1923, но только после конгресса в Мадриде в 1971 году состоялся чемпионат Испании. 20 января 1973 начался первый на Пиренейском полуострове чемпионат по хоккею с шайбой. В нем приняло участия шесть команд: Реал Сосьедад, ХК Барселона, Хака, Вальядолид, Пучсерда и Мадрид.

История

Сезон 2019/2020

Участники 
  Пучсерда (Пучсерда)
  Барселона (Барселона)
  Чури Урдин (хоккейный клуб) (Сан-Себастьян)
  Хака (Хака)
  Махадаонда (Махадаонда)

Формат соревнований 
Команды соревнуются в 4 круга ( с 14.09.2019 по 15.02.2020)

Плей-офф со стадии 1/2 финала (с 29.02.2020 по 20.09.2020)
- полуфинальные серии до двух побед
- финальная серия до трех побед

Чемпионы

Ссылки 
 Официальный сайт

Хоккейные лиги
Хоккей с шайбой в Испании